Miejscowości w USA:
 Waynesville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Waynesville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Waynesville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Waynesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Waynesville (ang. Waynesville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Waynesville (ang. Waynesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood